Руй — гора в Западной Болгарии и Юго-восточной Сербии, в историко-географической области . Является частью Руйско-Верилской горной гряды. Ограничивает с севера . Согласно  название горы происходит от латинского наименования растения Скумпия (Rhus cotinus), которое широко распространено в этих местах.

География 
Гора расположена в самой западной части Руйско-Верилской горной гряды, на границе с Сербией. С северо-запада на юго-восток её длина около 12 км, а ширина — до 10 км. Общая площадь — около 86 км². На северо-востоке, востоке и юго-востоке она доходит до долины реки , а на юге её крутые склоны спускаются к Трынской котловине. На севере в Сербии она простирается до долины реки Блатаница (левый приток реки Ерма), а на западе через седловину на высоте 1243 м связана с горой .

Руй является типичной горой блочного типа, ограниченной крутыми склонами, образованными разломами.
Плоская вершина горы расположен на высоте 1600—1700 м. Самая высокая точка — одноименная вершина Руй (1705,6 м) находится в западной части, на болгарско-сербской границе.

Руй сложена из протерозойских гнейсов, сланцев и амфиболитов, а также из палеозойских гранитов и гранодиоритов. Имеются небольшие залежи оловяно-серебряных и медных руд. Почвы — бурые и светло-коричневые лесные. Растительность представлена широколиственным лесом — бук, дуб, граб, а на вершине имеются обширные луга.

Населённые пункты 
У южного подножия горы, на болгарской территории расположен город Трын и 3 села: Забел, Зелениград и . На сербской территории, на северном склоне расположены 3 села: ,  и .

У южного подножия горы, проходит семикилометровый участок дороги второго класса № 63 Перник — Брезник — Трын — КПП «Стрезимировци».

Достопримечательности 
Вблизи вершины Руй построена хижина (шале) Руй, а на левом берегу реки Ерма, поблизости от села Ломница находится . В восточной части горы находится живописное , в котором протекает река Ерма.

Литература

Ссылки 
 

Горные вершины Сербии
Горы Болгарии